Mollerup ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mollerup (1872–1937), dänischer Mathematiker
 William Mollerup (1846–1917), dänischer Historiker